«Восставший из ада» (стилизовано как Восставший из Ада) — тринадцатый и последний студийный альбом российской рок-группы «Сектор Газа», изданный после смерти её лидера — Юрия Клинских. Для альбома характерно более тяжёлое звучание, навеянное популярным в период записи ню-металом.

Создание 
Идея создания этого альбома пришла к Юрию Клинских ещё в конце 1997 года. Работа же над ним велась, по крайней мере, с осени 1998 года и вплоть до апреля 2000 года. Первоначальное название альбома было «Бедный Юрик» . Пара мелких штрихов к альбому были добавлены в июне, но так как они не являлись столь значительными, Юрий решил не включать этот месяц в дату записи. Данный альбом стал не только последним для него, но и тринадцатым по счёту, с тринадцатью песнями, на тринадцатом году существования группы.

В этом альбоме,Юрий Клинских продолжил жанровые эксперименты, совместив метал, рэп и мистику. Помимо песен с привычным для группы «Сектор Газа» хард-рок звучанием («Демобилизация») и стёбом («Рога», «Чёрный вурдалак»), присутствием рок-баллад («Любовь загробная», «Сожжённая ведьма»), записаны песни в жанрах: рэп-метал («Свадьба», «Рога», «Сельский туалет», «Грязная кровь», «Мёртвый в доме», «Восставший из ада»), рэп-рок («Чёрный вурдалак»), рэп-рок с элементами хорроркора («Истребители вампиров», «Ночь страха»), альтернативный метал («Любовь загробная», «Сожжённая ведьма») и хеви-метал («Святая война»). В альбоме также есть влияние звучания ню-метала. Тематика и общая атмосфера альбома выдержаны в традициях хоррор-панка: альбом содержит мистические сюжеты, чёрный юмор и населён различной фольклорной нечистью — вурдалаками, вампирами и живыми мертвецами. В качестве вокального сопровождения в большинстве песен используется речитатив. Единственная песня, не вписывающаяся в общую концепцию альбома, — «Демобилизация», которая получила наибольшую известность и была популярна на «Русском Радио».

На студии Юрию Клинских даже предлагали её оставить для будущего альбома, но в ответ на это он сказал, что до следующего альбома может и не дожить, так что обязательно её поместит в этот альбом.

На песню «Ночь страха» группа планировала снять видеоклип, но в последний день съемок, клип так и не был завершен из-за смерти Юрия Клинских. В интернете есть рабочие материалы этого клипа, на основании которых фанаты массово создавали собственные версии клипов.

Список композиций

Участники записи 
 Юрий Клинских — автор песен (кроме 1 — народные), лидер-вокал, бэк-вокал, ритм-гитара, клавишные, аранжировка, продюсирование, программирование, запись и сведение (11)
 Игорь Жирнов — лидер-гитара
 Василий Дронов — бас-гитара
 Игорь Аникеев — клавишные 
 Андрей Дельцов — запись и сведение  (2—10, 12—13)
 Валерий Таманов — запись и сведение (1)

Инструменты и оборудование 

 Гитара  Fender Telecaster
Бас-гитара Music Man StingRay 5
 Синтезатор Roland D-20
 Синтезатор Roland E-500
 Сэмплерный звуковой модуль E-mu 6400 Ultra
 Цифровой сэмплер E-mu Emulator III
 MIDI-клавиатура  Kawai M8000
 Семплер Akai S5000
 Микшерный пульт Amek Galileo
 Программное обеспечение 3Logic Audio Platinum

 Персональный компьютер Power Mac G4 Sonorus
 Процессор эффектов TC Electronic M5000
 Процессор эффектов Eventide Ultra-Harmonizer DSP4000
 Студийный микрофон Neumann M149 Tube
 Компрессор аудиосигнала Summit Audio DCL-200
 Микрофонный предусилитель Manley
 Преобразователь Apogee PSX100
 Студийный монитор Urei 815 с усилителем Urei 6500
 Студийный монитор Yamaha NS 10 M Studio с усилителем Bryston 3B ST

Примечания

Литература

Ссылки 
 Восставший из ада на официальном сайте группы
 Восставший из ада на Яндекс.Музыка
 

Альбомы 2000 года
Альбомы альтернативного метала
Альбомы ню-метала
Альбомы рэп-метала
Альбомы группы «Сектор газа»
Альбомы, опубликованные посмертно
Альбомы России